Plusieurs navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Resolution, parmi lesquels :
 le , un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons lancé en 1758 ;
 le , un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons lancé en 1770 ;
 le , un vaisseau de ligne commandé par James Cook lors de ses voyages d'exploration ;
 le , un cuirassé de la classe Revenge ;
 le HMS Resolution, un cuirassé de classe Royal Sovereign ;
 le , le premier sous-marin lanceur d’engins du Royaume-Uni.

Voir aussi 

Resolution